Rockwool er i dansk sammenhæng flertydig.

Som henvisning til den danske virksomhed Rockwool International A/S
Som generel henvisning til produkter fra virksomheden Rockwool i form af isoleringsmaterialer

Se også
Rockwool Fonden der er en almen fond og som fortsat ejer en stor del af aktierne i virksomheden
Rockwool Fondens Forskningsenhed som driver uvildig forskning i bl.a. samfundsforhold
Stenuld

Rockwool International